Кубок Англии 1912/1913 () — 42-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Астон Вилла» из Бирмингема, в финале победивший «Сандерленд» со счётом 1:0.

Календарь 
В сезоне 1912/13 турнир состоял из двух предварительных, пяти квалификационных и четырёх основных раундов, а также полуфиналов и финала.

Первый раунд  

+ Матч прошёл на нейтральном поле

Второй раунд 
15 из 16 матчей второго раунда прошли в субботу, 1 февраля 1913 года, матч между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити» состоялся 5 февраля 1913 года. Четыре игры завершились вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Бристоль Роверс» и «Норвич Сити» потребовал двух переигровок.

+ матч прошёл на нейтральном поле

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли в субботу, 22 февраля 1913 года. Два из них закончились вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Четвёртый раунд
Матчи четвёртого раунда (четвертьфиналы) прошли 8 марта 1913 года. Один из них закончился вничью и потребовал переигровки, а затем второй переигровки (это было Тайн-Уирское дерби между «Ньюкасл Юнайтед» и «Сандерлендом»).

Полуфиналы
Полуфинальные матчи прошли 29 марта 1913 года. Матч между «Сандерлендом» и «Бернли» завершился вничью, в переигровке победу одержал «Сандерленд». Во втором полуфинальном матче «Астон Вилла» обыграла «Олдем Атлетик».

Переигровка

Финал 

Финал прошёл 19 апреля 1913 года на лондонском стадионе «Кристал Пэлас». В нём встретились «Астон Вилла» и «Сандерленд». Победу в матче одержала «Астон Вилла». Победный гол забил . Ранее в этой игре  не забил пенальти. Это был первый случай нереализованного пенальти в финале Кубка Англии, подобная ситуация повторилась только в финале Кубка Англии 1988 года.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1912
Футбол в Англии в сезоне 1912/1913
Футбол в Европе в 1912 году
Футбол в Европе в 1913 году